2 miejscowości w Polsce: 
 Węgielnia – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Szypliszki 
 Węgielnia – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Miedzichowo